Sachs (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
 Sachs Harbour, een plaats in Canada
 Sachs-Hornbostel, een muziek instrument
 Goldman Sachs, een Amerikaanse bank
 Ziekte van Tay-Sachs, een erfelijke stofwisselingsziekte

Personen
 Albie Sachs (1935), een Zuid-Afrikaans activist
 Andrew Sachs (1930-2016), een Brits acteur en komiek
 Curt Sachs (1881-1959), een Duits etnomusicoloog
 Gunter Sachs (1932-2011), een Duits-Zwitsers bobsleeër en fotograaf
 Hans Sachs (1494-1576), een Duits dichter en toneelschrijver
 Jeffrey Sachs (1954), een Amerikaans econoom
 Nelly Sachs (1891-1970), een Duits schrijfster en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur
 Robin Sachs (1951-2013), een Engels acteur